Синкович () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Синкович, Валент (род. 1988) — хорватский гребец, серебряный призёр летних Олимпийских игр 2012 года, четырёхкратный чемпион мира.
 Синкович, Мартин (род. 1989) — хорватский гребец, серебряный призёр летних Олимпийских игр 2012 года, четырёхкратный чемпион мира.